Žebrauskas ist der Familienname folgender Personen:

 Juozas Žebrauskas (* 1943), litauischer Politiker
 Natanas Žebrauskas (* 2002), litauischer Fußballspieler